Српска демократска странка може бити:

 Српска демократска странка, парламентарна странка у Републици Српској, Босни и Херцеговини
 Српска демократска странка (Хрватска), некадашња владајућа странка у Републици Српској Крајини
 Српска демократска странка (Србија), ванпарламентарна странка у Србији
 Српска демократска странка Црне Горе, бивша политичка странка у Црној Гори

Види још 
 Демократска странка (вишезначна одредница)